De 30e editie van de KNVB beker voor vrouwen begon op 29 augustus 2009. De titelverdediger was SV Saestum, die in de 1/8 finales door ADO Den Haag werden uitgeschakeld. De finale was op 15 mei 2010 en werd met 0-3 gewonnen door FC Utrecht.

Opzet 
De eerste ronde vond plaats in poulevorm met alleen de clubs uit de hoofdklasse en de eerste klassen. De zestien poulewinnaars en de tien beste nummers twee plaatsen zich voor de tweede ronde. Na de poulefase zullen ook de zes clubs die deelnemen aan de eredivisie instromen, waarna er nog 32 clubs over zijn. Vanaf de tweede ronde wordt het knock-outsysteem gehanteerd.

1e ronde

Poule A

Poule B 

N.B. Aanvankelijk zat ook Fortuna Wormerveer 2 in deze poule, die de eerste wedstrijd met 1-2 verloren van Wartburgia. In maart (toen de ploeg nog tegen Reiger Boys moest) trok de ploeg zich echter terug uit het toernooi. Wartburgia was toen echter al lang door op basis van de overwinning op Fortuna Wormerveer 2.

Poule C

Poule D 

 N.B. Aanvankelijk zat ook Pancratius in deze poule, die de eerste wedstrijd met 1-5 verloren van Odysseus '91. Daarna trok de ploeg zich echter terug uit het toernooi.

Poule E

Poule F

Poule G 

N.B. Aanvankelijk zat ook Oostkapelle in deze poule, die de eerste wedstrijd met 1-4 verloren van Ter Leede 2. Daarna trok de ploeg zich echter terug uit het toernooi.
 Ter Leede won na strafschoppen van RVVH

Poule H 

N.B. Aanvankelijk zat ook DSE in deze poule, die de eerste wedstrijd 3-2 van Smerdiek won en de tweede met 4-0 van Ste.Do.Co verloor. Daarna trok de ploeg zich terug uit het toernooi.

Poule I 

N.B. Aanvankelijk zat ook Vesta in deze poule, maar de ploeg trok de ploeg zich echter terug uit het toernooi.

Poule J

Poule K 

N.B. Aanvankelijk zat ook sc 't Zand 1 (zaterdag) in deze poule, die de eerste wedstrijd met 1-0 verloren van Prinses Irene en de tweede wedstrijd met 8-2 wonnen van Sparta '25. Daarna trok de ploeg zich echter terug uit het toernooi.

Poule L

Poule M

Poule N

Poule O

Poule P

2e ronde 
De 2e ronde zou oorspronkelijk gespeeld worden op 16 en 17 januari 2010, maar door weersomstandigheden werd het complete programma verplaatst naar 6 en 7 februari. Naast 26 teams uit de eerste ronde, namen ook AZ, ADO Den Haag, Willem II, FC Utrecht, FC Twente en sc Heerenveen deel.

De loting vond plaats op 5 januari 2010. Poule B en N waren op dat moment nog niet afgerond.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Schema tot aan de finale

1/8 finales 
De 1/8 finales werden afgewerkt op 27 maart en 3, 5 en 17 april. De loting vond plaats op 11 maart 2010. SV Saestum 2, die gekoppeld werden aan Ter Leede, kon voor het duel geen elftal op de been krijgen vanwege vele blessures. Hierdoor kreeg Ter Leede een walk over.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

1/4 finales 
De kwartfinales worden afgewerkt op 17 en 18 april en 1 mei 2010.

|-

|-

|-

|}

1/2 finales 

|-

|}

Het duel tussen Ter Leede en FC Twente wordt op 8 mei gespeeld, Willem II en FC Utrecht spelen op 9 mei tegen elkaar.

Finale 

KNVB Beker (vrouwen) naar seizoen
Bekervoetbal 2009/10
Nederlands voetbalseizoen 2009/10